Kaivosjärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kaivosjärvi (Junosuando socken, Norrbotten, 750112-179014), sjö i Pajala kommun,  (7,01 ha)
Kaivosjärvi (Junosuando socken, Norrbotten, 751078-179084), sjö i Pajala kommun,  (5,04 ha)
Kaivosjärvet (Karesuando socken, Lappland, 757559-180373), sjö i Kiruna kommun, 
Kaivosjärvet (Karesuando socken, Lappland, 757598-180359), sjö i Kiruna kommun, 
Kaivosjärvi (Gällivare socken, Lappland, 741741-170768), sjö i Gällivare kommun, 
Kaivosjärvi (Gällivare socken, Lappland, 741875-171008), sjö i Gällivare kommun,  (10,4 ha)
Kaivosjärvi (Gällivare socken, Lappland, 742005-170869), sjö i Gällivare kommun, 
Kaivosjärvi (Gällivare socken, Lappland, 742381-172416), sjö i Gällivare kommun, 
Kaivosjärvi (Gällivare socken, Lappland, 747727-171265), sjö i Gällivare kommun, 
Kaivosjärvi (Gällivare socken, Lappland, 749659-172797), sjö i Gällivare kommun,  (8,05 ha)
Kaivosjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 749497-174298), sjö i Gällivare kommun,  (37,4 ha)
Kaivosjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 749946-173027), sjö i Kiruna kommun,  (6,57 ha)
Kaivosjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 751593-175595), sjö i Kiruna kommun,  (3,98 ha)
Kaivosjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 751742-175518), sjö i Kiruna kommun,  (5,45 ha)
Kaivosjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 752528-177023), sjö i Kiruna kommun,  (10,2 ha)
Kaivosjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 753243-175527), sjö i Kiruna kommun,  (4,89 ha)
Kaivosjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 754331-170520), sjö i Kiruna kommun, 
Kaivosjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 756202-175798), sjö i Kiruna kommun,  (21,4 ha)
Kaivosjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 756651-174268), sjö i Kiruna kommun,  (14,8 ha)
Kaivosjärvi (Karesuando socken, Lappland, 755866-178375), sjö i Kiruna kommun,  (11,2 ha)
Kaivosjärvi (Karesuando socken, Lappland, 757934-177778), sjö i Kiruna kommun,  (43,4 ha)
Kaivosjärvi (Karesuando socken, Lappland, 758369-180277), sjö i Kiruna kommun,  (9,48 ha)
Kaivosjärvi (Karesuando socken, Lappland, 758619-178642), sjö i Kiruna kommun,  (9,61 ha)
Kaivosjärvi (Karesuando socken, Lappland, 760205-177687), sjö i Kiruna kommun,  (6,03 ha)
Kaivosjärvi (Karesuando socken, Lappland, 760340-177465), sjö i Kiruna kommun,  (6,17 ha)

Se även
Gruvsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn